Veja est une marque française de chaussures, de sacs et d’accessoires issus du commerce équitable.
 Veja est un hebdomadaire brésilien.